GEWOBAG-Siedlung bezeichnet die Siedlungen einer Gemeinnützigen Wohnungsbau-AG.

Zum Standort in
 Dresden, siehe GEWOBAG-Siedlung (Dresden)

Zu Standorten in 
 Berlin, siehe Gewobag